Мур-Ситтерли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мур-Ситтерли, Шарлотта (1898—1990) — американский физик и астрофизик.
 (2110) Мур-Ситтерли — типичный астероид главного пояса названный в честь американской женщины-астронома Шарлотты Мур-Ситтерли.

См. также 
 Мур (фамилия)